Synochodaeus är ett släkte av skalbaggar. Synochodaeus ingår i familjen Ochodaeidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Skalbaggar
Synochodaeus